Evaporator
 Evaporator (za proizvodnju vode)
 Isparivač rashladnih uređaja